Кубок Дэвиса 2010 — 99-й по счёту розыгрыш самого престижного кубка среди мужских сборных команд по теннису. Шестнадцать сборных принимают участие в Мировой группе и более ста в различных региональных группах.

5 декабря новым обладателем Кубка стала сборная Сербии, обыгравшая в финальной серии сборную Франции со счётом 3-2.

Мировая группа

Турнирная сетка

Плей-офф Мировой Группы 

 Дата: 17-19 сентября

Восьмёрка команд, проигравших в первом раунде Мировой группы, разыграла с восьмёркой победителей региональных зон восемь мест в мировой группе 2011.

{|class=wikitable cellspacing="1" cellpadding="3" style="border:1px solid #AAAAAA;"
|-
!Место (покрытие) !! Хозяева !! Счёт !! Гости
|-
|Богота, Колумбия, грунт || ||align="center"|1-3 || (1)
|-
|Тель-Авив, Израиль, хард(i) || (2) ||align="center" |2-3 ||
|-
|Штутгарт, Германия, грунт || (3) ||align="center" |5-0 ||
|-
|Лидчёпинг, Швеция, хард(i) || (4) ||align="center" |3-2 ||
|-
|Ченнай, Индия, хард || (5) ||align="center" |3-2 ||
|-
|Норт-Кэрнс, Австралия, хард || (6) ||align="center" |2-3 ||
|-
|Астана, Казахстан, хард(i) || ||align="center" |5-0 || (7)
|-
|Бухарест, Румыния, грунт || ||align="center" |5-0 || (8)
|-
|}

 Зона Америка 

 Группа I 
Участвующие команды
  — проходит в плей-офф Мировой группы.
  — проходит в плей-офф Мировой группы.
 
 
  — вылетает во вторую группу зоны.

 Группа II 
Участвующие команды
  — проходит в первую группу зоны.
 
 
 
 
 
  — вылетает в третью группу зоны.
  — вылетает в третью группу зоны.

 Группа III 
Участвующие команды
  — переходит во вторую группу зоны.
  — переходит во вторую группу зоны.
 
 
 
 
  — вылетает в четвёртую группу зоны.
  — вылетает в четвёртую группу зоны.

 Группа IV 
Участвующие команды
  — переходит в третью группу зоны.
  — переходит в третью группу зоны.
 
 
  Американские Виргинские острова

 Зона Азия/Океания 

 Группа I 
Участвующие команды
  — проходит в плей-офф Мировой группы.
  — проходит в плей-офф Мировой группы.
 
 
 
 
 
  — вылетает во вторую группу зоны.

 Группа II 
Участвующие команды
  — проходит в первую группу зоны.
 
 
 
 
  Тихоокеанское сообщество
  — вылетает в третью группу зоны.
  — вылетает в третью группу зоны.

 Группа III 
Участвующие команды
  — переходит во вторую группу зоны.
  — переходит во вторую группу зоны.
 
 
 
 
  — вылетает в четвёртую группу зоны.

 Группа IV 
Участвующие команды
  — переходит в третью группу зоны.
  — переходит в третью группу зоны.
 
 
 
 
 
 
 

 Зона Европа/Африка 

 Группа I 
Участвующие команды
  — проходит в плей-офф Мировой группы.
  — проходит в плей-офф Мировой группы.
  — проходит в плей-офф Мировой группы.
  — проходит в плей-офф Мировой группы.
 
 
 
 
 
  — вылетает во вторую группу зоны.
  — вылетает во вторую группу зоны.

 Группа II 
Участвующие команды
  — проходит в первую группу зоны.
  — проходит в первую группу зоны.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  — вылетает в третью группу зоны.
  — вылетает в третью группу зоны.
  — вылетает в третью группу зоны.
  — вылетает в третью группу зоны.

 Группа III 

 Зона Европа 
Участвующие команды
  — переходит во вторую группу зоны.
  — переходит во вторую группу зоны.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Зона Африка 
Участвующие команды
  — переходит во вторую группу зоны.
 ''' — переходит во вторую группу зоны.

Примечания

См. также 
 Кубок Федерации 2010

Ссылки 
 Официальный сайт 

2010